O Sling Training é um método de modalidade fisioterapêutica criada na Alemanha em 2005 pelo fisioterapeuta Hape (Hannspeter) Meier para tratamento de lesões em atletas de alto rendimento.

É um método de treinamento funcional inovador nas áreas de Fisioterapia e Condicionamento Físico, baseado nos novos conceitos de neurofisiologia e da fisiologia muscular, possibilitando assim obter-se uma estabilização local das articulações através de uma estimulação instável, rápida e intensa. Apresenta excelentes resultados no alívio de dores, no tratamento e prevenção de lesões, e no treinamento de atletas e do público em geral. O método ativa a musculatura interna estabilizadora trabalhando todas as partes do corpo, atuando de forma expressiva no fortalecimento muscular e melhorando bastante o condicionamento físico de quem o utiliza.
Hoje bastante utilizado não só para tratamento, mas também para prevenção de lesões e atuando de forma expressiva no condicionamento físico, fortalecimento muscular, ganho de potência, etc. por atletas profissionais de várias modalidades – ginástica olímpica, basquete, vôlei, fisiculturistas, motociclistas, dançarinos, etc.

Indicações

O Sling Training é amplamente indicado em caso de reabilitações, em caso de dores pós-lesões ou pós-cirúrgicas (o tratamento pode se iniciar logo no pós-operatório ortopédico), a atletas profissionais (aumento da resistência física e como trabalho preventivo de lesões) e também é indicado a idosos e crianças.
Não existe restrição de público, podendo ser praticado por qualquer pessoa, independente de idade ou restrições físicas momentâneas. Excelente por exemplo para idosos, atuando na prevenção de quedas, para grávidas como atenuante e preventivo de dores durante a gestação e até para crianças, já que os exercícios são divertidos e podem ser feitos desde cedo nas escolas e ao ar livre.

Contra-indicações

Não há contra-indicações ao método porque o método trabalha principalmente os músculos estabilizadores em baixíssima intensidade, entre 10% e 25% da contração máxima voluntária. E o maior diferencial do nosso treinamento é justamente a ativação dessa musculatura mais interna de forma intensa e instantânea, algo que dificilmente se consegue em treinamentos convencionais.

Local de treinamento

Por ser um equipamento facilmente transportável, é possível treinar com o Sling Trainer em qualquer lugar; tanto em academias, como em casa ou até mesmo ao ar livre. Em lugares fechados, como em academias, é necessário apenas a instalação de um simples suporte no teto. Nesse caso, para um trabalho individual pode-se usar o espaldar como apoio, e ao ar livre pode-se fixar a corda em um galho de árvore.

Aparelho utilizado

Os exercícios são praticados com o Sling Trainer, um aparelho extremamente simples e de baixo custo que pode ser facilmente transportado, sendo composto apenas por uma corda e duas alças.

Recursos fisioterapêuticos